Новоспáсское — пассажирская и грузовая станция Куйбышевской железной дороги, расположенная в посёлке Новоспасское Ульяновской области, на линии Пенза—Сызрань. На станции осуществляются пассажирские перевозки на Москву, Брест, Калининград, Караганду, Нижневартовск, Орск, Пензу, Челябинск, пригородные перевозки на Сызрань, Кузнецк, Самару полностью прекращены с 1 января 2015 года.

История 
В 1874 году через село Соловцово (ныне Новоспасское) прошла железная дорога. Станцию назвали «Новоспасское» по имени тогда существовавшей в селе церкви. Станция относилась к Сызрано-Вяземской железной дороге (в настоящее относится к Куйбышевской железной дороге). Сооружения станции составляли в то время из здания вокзала, здания багажной кладовой, будки обходчиков, постов на въезде и выезде станции.

В начале 2000-х годов зданию вокзала придали современный вид, обшив снаружи сайдингом, заменив окна и двери на стеклопакеты, а также заменив световое освещение станции и заасфальтировав привокзальную площадь.

Деятельность 
На станции осуществляются: 
 Продажа билетов на все пассажирские поезда - прекращена с 1 сентября 2014 года;
 приём и выдача багажа - прекращен с мая 2009 года;
 приём и выдача повагонных отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станций;
 приём и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования;
 приём и выдача повагонных отправок грузов, требующих хранений в скрытых складах станций.

Дальнее следование по станции

Круглогодичное движение поездов

Сезонное движение поездов

Примечания

Ссылки 
 НОВОСПАССКОЕ | Железнодорожная станция
 Железнодорожная станция Новоспасское

Новоспасский район
Станции Самарского отделения Куйбышевской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Ульяновской области